Banua Tonga (Barumun), een plaats in Indonesië
Banua Tonga (Sosopan), een plaats in Indonesië